Петатан има више значења:

 Петатан, Исла де Петатан (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Петатан (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику